Kohlhäu ist ein geographischer Name:

Gewanne:
 Kohlhäu, Waldgewann bei Liemersbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kohlhäu, Waldgewann an der Kohlenstraße im Gebiet der Gemeinde Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Ort:
 Kohlhäu (Wüstung), Ortswüstung an der Kohlenstraße im Gebiet der Gemeinde Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kohlhau